Die Fußball-Amateurliga Saarland 1955/56 war die 5. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1963 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde Vorjahresabsteiger Viktoria Hühnerfeld. In der Aufstiegsrunde zur II. Division Südwest belegte Hühnerfeld den ersten Platz, der zum Aufstieg berechtigte. Der SV Fraulautern musste nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1956/57 kamen die Amateure von Borussia Neunkirchen und der FV 07 Diefflen als Aufsteiger aus den Bezirksligen.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1955/56 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1955/56
1955